Záhony steht für:

 Záhony, Stadt im Komitat Szabolcs-Szatmár-Bereg, Ungarn
 Kreis Záhony, Kreis im Komitat Szabolcs-Szatmár-Bereg, Ungarn
 Kleingebiet Záhony, frühere Verwaltungseinheit in Ungarn

Siehe auch:

 Ritter von Záhony